Laubichl heißen folgende geographische Objekte:

 Laubichl (Gemeinde Pfarrwerfen), Ortschaft von Pfarrwerfen, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Laubichl (Gemeinde Bischofshofen), Ortslage von Bischofshofen, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Laubichl (Gemeinde Mayrhofen), Dorf bei Mayrhofen im Zillertal, Bezirk Schwaz, Tirol